John Stone (anche noto come Giovanni Stone, m. 1539) – religioso agostiniano e teologo britannico, venerato come santo, uno dei Santi quaranta martiri di Inghilterra e Galles
 John Stone (anche accreditato come Jack Sturmwasser, 1888-1961) – produttore cinematografico e sceneggiatore statunitense
 John Stone (1924-2007) – attore gallese 
 John Stone – giocatore di football americano

 John Stone Stone (1869-1943) – matematico, fisico e inventore statunitense, pioniere della radio